Kamienica (gromada w powiecie bielskim)
 Kamienica (gromada w powiecie limanowskim)
 Kamienica (gromada w powiecie lublinieckim)
 Kamienica (gromada w powiecie nyskim)
 Kamienica (gromada w powiecie płońskim)

także:
 Kamienica Górna (gromada) (powiat jasielski)
 Kamienica Królewska (gromada) (powiat kartuski)
 Kamienica Polska (gromada) (powiat częstochowski)
 Kamienica Szlachecka (gromada) (powiat kartuski)
 Stara Kamienica (gromada) (powiat jeleniogórski)